Osiedle Pułaskiego (Busko-Zdrój)
 Osiedle Pułaskiego (Jarosław)
 Osiedle Pułaskiego (Rzeszów)